Никола́й Алекса́ндрович Абра́мов:
 Абрамов, Николай Александрович (1924—1976) — Герой Советского Союза.
 Абрамов, Николай Александрович (1984—2011) — российский футболист.